The Old Maid and the Burglar – film del 1898 prodotto dall'American Mutoscope Company
 The Old Maid and the Burglar – film del 1910 prodotto dalla Essanay